Madawaska River ist der Name folgender Flüsse in Kanada:

Madawaska River (New Brunswick), Nebenfluss des Saint John River
Madawaska River (Ottawa River), Nebenfluss des Ottawa River in Ontario